Boo Ahl, švedski hokejist, * 5. oktober 1969, Jönköping, Švedska.

Ahl je v švedski ligi branil za klube HV 71, Mörrum GoIS, Timrå IK, IK Oskarshamn in IF Troja Ljungby. S klubom HV 71 je v sezonah 1994/95 in 2003/04 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. V sezoni 1997/98 je branil za klub Nürnberg Ice Tigers v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 2
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 88/89
|
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 89/90
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mörrum GoIS
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
|
| 31
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 91/92
|
| 11
| 40
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.38
|
|
| 0
| 3
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 92/93
|
| 14
| 39
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 93/94
|
| 11
| 40
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 94/95
|
| 26
| 40
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.00
| .875
|
| 13
| 13
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.29
| .914
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 95/96
|
| 31
| 38
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.00
| .892
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.89
| .865
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| '''2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 38
| 44
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.90
| .886
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.97
| .869
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 97/98
|
| 25
|
| 0
| 2
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
|
| 42
| 0
| 0
| 0
| 33
| 1.73
|
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.00
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 32
| 32
| 0
| 2
| 2
| 2
| 2.31
| .886
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 13
| 14
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.69
| .923
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.01
| .905
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 22
| 50
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.39
| .869
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 01/02
|
| 11
| 45
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.67
| .907
|
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Oskarshamn
| Švedska 3. liga
| 01/02
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.67
| .841
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 02/03
|
| 7
| 50
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.68
| .917
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 2
| 0.00
| 1.000
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 03/04
|
| 7
| 47
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.26
| .921
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 3. liga
| 03/04
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.72
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.52
| .830
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 3
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.31
| .880
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti HV 71
Hokejisti Mörrum GoIS
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti IK Oskarshamn
Hokejisti IF Troja Ljungby